Boban Savović – ex cestista e allenatore di pallacanestro montenegrino
 Boris Savović – cestista serbo
 Milenko Savović – ex cestista jugoslavo
 Predrag Savović – ex cestista serbo